Águas Lindas de Goiás, une municipalité de l'État de Goiás ;
 Águas Formosas, une municipalité de l'État du Minas Gerais ;
 Águas Vermelhas, une municipalité de l'État du Minas Gerais ;
 Águas de Chapecó, une municipalité de l'État de Santa Catarina ;
 Águas Mornas, une municipalité de l'État de Santa Catarina ;
 Águas da Prata, une municipalité de l'État de São Paulo ;
 Águas de Lindóia, une municipalité de l'État de São Paulo ;
 Águas de Santa Bárbara, une municipalité de l'État de São Paulo ; 
 Águas de São Pedro, une municipalité de l'État de São Paulo.

 José Águas (1930-2000), un footballeur portugais ;
 Raul Águas (1949-), un footballeur et entraîneur portugais ;
 .

Voir aussi